Loughran ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Loughran (1900–1975), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Eamonn Loughran (* 1970), britischer Boxer
 Eric Loughran (* 1995), US-amerikanischer Freestyle-Skisportler
 Tommy Loughran (1902–1982), US-amerikanischer Boxer